Череевцы () — село в Ивановецкой сельской общине Мукачевского района Закарпатской области Украины.

Население по переписи 2001 года составляло 258 человек. Почтовый индекс — 89634. Телефонный код — 3131. Занимает площадь 0,891 км².

Ссылки 
 Череевцы на сайте Верховной рады Украины
 Административно-территориальное устройство Закарпатской области